Атлас анатомии человека профессора Синельникова — пятитомное издание, вышедшее в Государственном медицинском издательстве (Москва — Ленинград) в 1938—1942 годах по постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 декабря 1937 года в увековечение памяти академика Владимира Петровича Воробьёва.

На многие годы этот атлас стал одним из популярнейших учебников для высших медицинских учебных заведений Советского Союза и был переведён на английский, испанский, чешский, болгарский и арабский языки.

Атлас неоднократно переиздавался:
 второе издание (1952—1958) в 2-х томах;
 третье издание (1963) в 3-х томах;
 шестое издание в 4-х томах (1996; в выходных данных указано, что это второе издание, стереотипное; ISBN 5-225-02721-0);
 седьмое издание (2007—2010) в 4-х томах.

Начиная с шестого издания (после смерти Р. Д. Синельникова) публикация атласа была продолжена профессором Я. Р. Синельниковым, а после смерти последнего публикацию атласа продолжил его сын А. Я. Синельников.

См. также 
 Анатомия Грея (учебник)

Медицинские руководства